Jaragua hace referencia a varios artículos:

Personas
Jaragua o Jaraguá, último de los cacicazgos taínos de La Española que sucumbió a los españoles bajo el mando de Nicolás de Ovando. Era liderado por la gran cacica Anacaona. Su predecesor fue Bohechío, hermano de ésta;
Jaragua (Jarawa), grupo étnico que habita en el occidente de las islas Andamán;

Lugares
Parque nacional Jaragua, en República Dominicana.

Véase también
Jaraguá